Кольское лесничество — находится в пределах Кольского и частично Ковдорского района, Мурманской области, Россия.
В составе лесничества входит три участковых лесничества — Нотозерское, Мурмашинское и Гирвасское.

Площадь лесничества составляет — 893262 га, пятое по площади в области.

Рельеф территории лесничества равнинный.

Участковые лесничества

Примечания

Ссылки 
 Лесохозяйственные регламенты.
 Лесной план Мурманской области

Лесничества Мурманской области